Le DUT Information-Communication (dit « Info-Com ») est un diplôme national de niveau 5 au RNCP (Bac + 2), obtenu au terme d'études courtes et professionnalisantes. 

Cette formation est proposée dans les IUT. En 2019, 21 départements d'IUT proposent une formation de DUT Information-Communication sur l'ensemble du territoire national.

Après le DUT, les diplômés possèdent les connaissances et compétences nécessaires pour se diriger vers une insertion professionnelle immédiate dans le secteur de l'information et de la communication, ou poursuivre leurs études soit vers des licences professionnelles ouvrant à une insertion professionnelle, soit vers des licences généralistes qui ouvrent vers les masters.

Programme pédagogique national 
Comme tous les DUT, le DUT Info-Com est régi par un programme pédagogique national (PPN) qui définit l'organisation générale des cinq options ainsi que les référentiels d'activités de compétences communs et spécifiques pour chaque option. 

Le DUT Info-Com comporte cinq options :
 communication des organisations (CO) ;
 information numérique dans les organisations (InfoNum) ;
 journalisme ;
 métiers du livre et du patrimoine (MLP) ;
 publicité.
Il est composé d'un tronc commun et d'enseignement spécifiques pour chaque option. Il s'agit d'unités d'enseignements orientées sur :
 expression et langues ;
 sciences humaines et sociales, dont les théories et modèles de l'info-com ;
 immersion professionnelle (Bases informatiques, gestion de projets, projet personnel et professionnel...) ;
 mise en situation professionnelle (projets tutorés et stages).
Des modules complémentaires sont également proposés au sein de chaque option afin d'adapter la formation aux projets des étudiants qui peuvent viser une insertion professionnelle immédiate, une poursuite d'études courte (licence professionnelle par exemple) ou plus longue vers d'autres formations de l'enseignement supérieur (par exemple licence générale puis master).

Enseignements spécifiques proposés dans les différentes options

Option « Communication des organisations » 
L'option « Communication des organisations » forme des professionnels amenés à travailler dans tous types d'organisations : privées, publiques, associatives. Leur vision stratégique de la communication leur permettent de valoriser l'image de l'organisation dans laquelle ils interviennent sous différentes formes : écrits, multimédia, audio-visuel. Il maîtrise les théories et modèles de l'information et de la communication ainsi que les différents outils du communicant : relations presse, relations publics, événementiels, conception de sites web, animation des réseaux sociaux, graphisme, enquête quantitatives et qualitatives...

Quelques enseignements spécifiques à l'option 
 Stratégie de communication
 Marketing
 Rédaction presse
 Relations publics
 Communication événementielle
 Communication médias
 Communication hors médias
 PAO
 Conception de sites web
 Communication numérique

Métiers visés 
 Chargé(e) de communication
 Chargé(e) de relations publiques
 Attaché(e) de presse
 Chargé(e) de communication événementielle
Ainsi que des métiers plus spécifiquement liés au multimédia :
 Animateur de réseaux sociaux (community manager)
  Concepteur de sites web

Option « Information numérique dans les organisations » 

L'option « Information numérique dans les organisations » forme les spécialistes de l'information, dont l'activité s'organise autour de trois axes : l'information, les outils et dispositifs, la communication.

Ils maîtrisent la démarche et les outils de collecte, de traitement, de diffusion et de valorisation de l'information. Leur activité s'exerce dans tous types d'organisations : privées, publiques, associatives... et se déploie tant en interne qu'en externe.

Quelques enseignements spécifiques à l'option 
 Veille informationnelle, E-réputation
 Archivage numérique
 Base de données documentaires
 Gestion d'une vidéothèque photothèque
 Stratégie de communication numérique
 Référencement web
 Analyse / Mise en place d'un système d'information
 Conception de site web
 Projet éditorial collaboratif
 Intelligence collective...

Les métiers visés 
 Gestionnaire de l’information
 Chargé de veille documentaire
 Recherchiste
 Analyste-indexeur
 Iconographe
 Rédacteur web
 Documentaliste-Archiviste
 Bibliothécaire spécialisé
 Métiers du référencement 
 Animateur de communauté virtuelle…

Option « Journalisme » 
L'option « Journalisme » est proposée par les départements « Information-Communication » des IUT de Lannion, Nice Côte d'Azur et Vichy. Elle permet aux étudiants d'accéder à une formation aux métiers du journalisme dès l'obtention du baccalauréat. Avant de s'insérer professionnellement, la plupart des étudiants poursuit ses études dans le cadre des licences professionnelles proposées par ces établissements.   

La formation est une formation théorique et pratique. C'est une formation généraliste qui permet de situer et d'interroger la profession de journaliste au regard des évolutions rapide des sociétés au moyens d'outils adéquats. C'est également une formation spécialisée. Elle forme aux trois médias traditionnels (Presse Écrite, Radio et Télévision) et au média de média que constitue Internet.   

Confronté à la complexité qui caractérisent les sociétés modernes et leur organisation,  les formations en journalisme sont en constante évolution. Elles permettent aux étudiants d'intégrer les techniques propres au journalisme (techniques d'interview, enquête, maîtrise des écritures journalistiques, etc.) et les nouvelles approches du journalisme (fact-checking, data-journalism, etc.) liées au développement des technologies de l'information et de la communication (Web, Réseaux sociaux, etc.)      

Elles demandent aux étudiants un investissement particulièrement important. A titre d'exemple : la connaissance de l'actualité doit reposer sur une culture générale conséquente permettant de l'interpréter. Elles se caractérisent également par une attention particulière à la déontologie, les journalistes ne pouvant exercer leur profession que dans un cadre démocratique qui suppose non seulement le respect des lois mais également des chartes qui régissent la profession et d'une éthique de l'information.

Spécificités de la formation 

Le cursus proposé par les options « journalisme » est défini  par le programme pédagogique national (PPN) mais aussi par le référentiel commun aux formations en journalisme reconnues. Ce référentiel commun concerne les formations de DUT et de niveau Master. Les trois options "journalisme" des IUT de Lannion, Nice Côte d'Azur et Tours ayant été reconnues par la profession, le DUT Journalisme ne constitue pas une préparation à l'entrée dans une autre École de journalisme de niveau Master. Il s'agit bien d'effectuer un choix entre une insertion professionnelle à l'issue d'une formation de niveau Bac+2/3 ou à l'issue d'une formation de niveau Bac+5. 

Il permet aux étudiants de présenter les concours organisés par les entreprises de presse réservés aux étudiants des Écoles reconnues.

Métiers visés 

 Journaliste
 Secrétaire de rédaction 
 Journaliste-Rédacteur, journaliste-rédactrice
 Journaliste Reporter d'Images
 Rédacteur Web, rédactrice web
 Photographe de presse

Option « Métiers du livre et du patrimoine »

Description 
L'option « Métiers du livre et du patrimoine » forme des jeunes professionnels polyvalents des bibliothèques / médiathèques, de la librairie, de l'édition et du patrimoine, ouverts et adaptables aux évolutions des technologies numériques et aux nouveaux usages qui en découlent, capables de sens critique et d'attitudes novatrices favorables aux nécessaires changements de leur métier.

Poursuite d’études et débouchés professionnels

Débouchés 

 Promotion et la diffusion du livre en librairie
 Constitution et gestion de fonds en bibliothèque
 Production et diffusion éditoriale

Poursuite d’études possible 

 Préparation au concours de recrutement des bibliothécaires, documentalistes de la fonction publique d'État et territoriale
 Licences professionnelles en bibliothéconomie, métiers de l’édition, et librairie.
 Licences généralistes

Les étudiants inscrits en DUT « Information et communication » peuvent, sur recommandation de leur chef d'établissement, être dispensés de la phase d'admissibilité et être inscrits au concours d'admission du CELSA.

Métiers visés 
Le rôle du bibliothécaire a profondément évolué et s’est diversifié à l’heure du numérique. Le bibliothécaire s'insère dans la politique culturelle et sociale des collectivités locales et territoriales de la ville, dans celle de l’État (bibliothèques des grands établissements, bibliothèques universitaires, bibliothèques d’hôpitaux), mais aussi dans la société civile (bibliothèques privées, d’associations, de comités d’entreprises).

En librairie, selon son lieu d’implantation, le libraire choisit, construit une offre, la met en scène, l’organise et l’anime en conseillant les clients sur le choix des livres. Il contribue à la diffusion du livre à travers une activité commerciale et participe à la préservation de la diversité de la production éditoriale.

En édition, le professionnel participe au suivi d’un projet éditorial. Il travaille au secrétariat d’édition, dans les services fabrication (réalisation de maquettes), au service de presse ou aux relations commerciales.

Dans les musées et services du patrimoine, les besoins s’accroissent et les qualifications évoluent, les centres de documentation et services pédagogiques se développent, les actions de communication et de médiation prennent de l’importance ; les conservateurs ont ainsi besoin d’assistants qualifiés.

Option « Publicité »

Description 
L'option Publicité forme des publicitaires généralistes qui exercent aussi bien dans les agences conseils qu’en agences médias, chez les annonceurs ou dans les organisations. Ces professionnels maîtrisent les méthodes et les outils de communication, de marketing et de réalisations publicitaires. Dans leurs fonctions, ils mobilisent des capacités d’écoute, d’analyse et de synthèse. Ils ont des compétences commerciales et des aptitudes à la négociation.

Ils sont amenés à réaliser en amont des études quantitatives et qualitatives sur les différents marchés, afin de mettre en place une stratégie, et de  choisir les supports appropriés et les moyens publicitaires pertinents : télévision, radio, presse, affichage, web, réseaux sociaux... Ils interviennent à toutes les étapes d’une campagne publicitaire et suivent les différentes étapes allant de la conception à la fabrication.

Enseignements spécifiques 
En plus du tronc commun à toutes les options information-communication, l’option publicité suit particulièrement deux axes : le marketing et la création. Ceux-ci se retrouvent à travers les enseignements suivants.
 Stratégie marketing
 Stratégie de communication
 Supports de communication
 Études qualitatives & quantitatives
 Stratégie des moyens
 Culture pub
 Initiation à la création audiovisuelle
 PAO
 Conception rédaction
 Création graphique
 Multimédia et web
 Réseaux sociaux…

Métiers visés 
À la sortie de l’IUT l’étudiant possède les compétences pour occuper différents postes tels que :
 Assistant au responsable marketing
 Concepteur rédacteur
 Responsable de production
 Gestionnaire de communauté
 Avec de l’expérience ses fonctions vont évoluer vers les rôles suivants :
 Chef de publicité
 Directeur artistique
Plus généralement l’ensemble des fonctions stratégiques en agence comme chez l’annonceur..

Liens externes 
 Sciences de l'information et de la communication
Liste des départements Information Communication sur le site officiel des IUT.

Notes et références 

Information communication
Formations en Sciences de l'information et de la communication